Снеговая — река в Магаданской области, приток Дебина.
 Снеговая — река на Камчатке, приток Таловой.
 Снеговая — река, впадает в Карское море.
 Снеговая (Хорогор) — река, впадает в море Лаптевых.